Sakate ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Sakate (* 1993), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Yōji Sakate (* 1962), japanischer Dramatiker und Schriftsteller